Weisburd steht für:

 Weisburd (Argentinien), eine Gemeinde im Departamento Moreno in Argentinien 

Weisburd ist der Familienname folgender Personen:

 Dan E. Weisburd (1933–2019), US-amerikanischer Dokumentarfilmer und Allround-Filmemacher
 David Weisburd (* 1954), israelisch-amerikanischer Soziologe und Kriminologe